Supersport oder Super Sport bezeichnet:

 eine Motorradkategorie, siehe Supersportler
 eine Motorradrennserie, siehe Supersport-Weltmeisterschaft
 ein Supersportwagen-Modell von Bugatti, siehe Bugatti Veyron 16.4 Super Sport
 ein PKW-Modell von Chevrolet Argentina, siehe Chevrolet Nova#Der Nova in Argentinien
 ein Pickup-Modell von Chevrolet, siehe Chevrolet SSR
 ein Ausstattungspaket von Chevrolet, siehe Super Sport (Chevrolet) 
 verschiedene Motorradmodelle von Ducati, siehe u. a. Ducati 900SS
 einen Sportwagen von Mercedes, siehe Mercedes-Benz Typ SS
 ein südafrikanischer Fußballverein, Supersport United